Janne Ahonen – ex saltatore con gli sci finlandese
 Olavi Ahonen – cestista finlandese
 Roope Ahonen – cestista finlandese
 Veli-Matti Ahonen – ex saltatore con gli sci finlandese